El término Violeta se fue a los cielos hace referencia a la cantautora chilena Violeta Parra, y puede referirse a:

 Violeta se fue a los cielos, biografía de Ángel Parra en honor a su madre, publicada en 2006; 
 Violeta se fue a los cielos, álbum tributo de Ángel Parra de 2006, que venía junto con dicho libro; o
 Violeta se fue a los cielos, película de Andrés Wood de 2011.